Sezon 1962 był trzecim sezonem Wschodnioniemieckiej Formuły Junior.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1962 w sportach motorowych
1962
Formuła Junior
1962 w Europie